Viljo est un prénom estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1907-1981), gardien finlandais de football
Viljo Heino (1914-1998), athlète finlandais en  mètres
 (1909-1998), poète et écrivain finlandais
Viljo Revell (1910-1964), architecte finlandais
, syndicaliste finno-canadien
Viljo Tuompo (1893-1957), lieutenant-général finlandais
Viljo Vellonen (1920-1995), fondeur finlandais
Viljo Vesterinen (1907-1961), compositeur et accordéoniste finlandais

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais